Hvozd kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hvozd (okres Plzeň-sever)
 Hvozd (okres Rakovník)
 Hvozd (okres Prostějov)